Dulk ist der Familienname folgender Personen:

 Albert Dulk (1819–1884), deutscher Schriftsteller, Sportler, Revolutionär, Sozialist und Freidenker
 Friedrich Dulk (1788–1851), deutscher Pharmazeut, Chemiker und Hochschullehrer
 Georges Dulk (1917–1980), deutscher Maler